Salvioli – cognome italiano
 Cecilia Salvioli (n. 1968) – ex schermitrice italiana
 Carlo Salvioli (1848-1930) – scacchista e notaio italiano
 Giuseppe Salvioli (1857-1928) – giurista e storico del diritto italiano
 Gianna Salvioli in arte Depoli (1925-2008) – attrice teatrale italiana